Gardette peut désigner :

Patronyme 

 Dominique Gardette (1954-), kayakiste française ;
 Laure Gardette (1969-), monteuse française ;
 Pierre Claude de La Gardette (1743-1780), graveur sur cuivre et dessinateur d'intérieur français ;
 Pierre Gardette (1906-1973), homme d’Église et philologue français ;
 René Gardette (?-?), maire de Tours de 1559 à 1561.

Toponyme 

 Chapelle Notre-Dame de la Gardette, chapelle situé à Saint-Paul-de-Vence dans le département français des Alpes-Maritimes ;
 Square Maurice-Gardette, un square du  de Paris, en France.
Patronyme français